Die Estoril Open 2011 waren ein Damen-Tennisturnier in Oeiras. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2011 und fand vom 25. April bis 1. Mai 2011 statt.

Titelverteidigerinnen waren die Lettin Anastasija Sevastova im Einzel sowie Sorana Cîrstea (Rumänien) und Anabel Medina Garrigues (Spanien) im Doppel. Cîrstea ging in diesem Jahr nicht an den Start.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 Offizielle Homepage des Turniers

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Oeiras